Светско првенство у кошарци 2002. је било међународно кошаркашко такмичење које је одржано у Индијанаполису, САД од 29. августа до 8. септембра 2002. СР Југославија је освојила златну медаљу, Аргентина је освојила сребрну медаљу, док је Немачка освојила бронзану медаљу. Немачки репрезентативац Дирк Новицки је проглашен за најбољег играча првенства.

Упркос организовању такмичења, амерички тим је успео да освоји тек 6. место, једно од најслабијих места на међународној сцени.

Дворане

Учесници 
Следеће државе су се такмичиле:

# СР Југославија се под тим именом задњи пут такмичила на Светском првенству

Пре-елиминаторна рунда 
Прва три тима из сваке групе су ишла даље у другу пре-елиминаторну рунду, у групе Е или Ф. Четврти тим из сваке групе је играо утакмице за разигравање од 13. 16. места.

Група А

Група Б 

29. август 2002.

30. август 2002.

31. август 2002.

Група Ц 

29. август 2002.

30. август 2002.

Група Д

Друга пре-елиминаторна рунда 
У овом делу се резултати из пре-елиминарне рунде комбинују, а тимови који су играли раније не играју по други пут. Тимови из група А и Б формирају групу Е, а тимови из група Ц и Д формирају групу Ф.

Четири првопласирана тима иду у елиминаторну рунду; последње две екипе иду играју утакмице за пласман од 9. до 12. места.

Група Е 

# бољи у међусобном дуелу

Група Ф 

2. септембар 2002.

Поредак

Утакмице од 13. до 16. места

Утакмице од 9. до 12. места

Утакмице од 5. до 8. места

Елиминаторна рунда

Четвртфинале

Полуфинале

За 3. место

Финале

Награде

Коначан поредак

Најбољи тим првенства

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ФИБА

 
Светска првенства у кошарци
Кошарка у 2002.
Кошарка у САД
Спорт у Индијанаполису